Les districts du Balouchistan pakistanais partagent la province du Balouchistan au Pakistan en 27 districts.

Liste

Articles connexes
Balouchistan (Pakistan)
Districts du Pakistan